

Geografia 
 Crenshaw – città degli Stati Uniti d'America, in Mississippi

Musica 
 Crenshaw – mixtape del rapper Nipsey Hussle del 2013

Persone 
 Ander Crenshaw – politico statunitense
 Ben Crenshaw – golfista statunitense
 Kimberlé Crenshaw – giurista e attivista statunitense
 Marshall Crenshaw – cantautore e chitarrista statunitense